Le district de Senboku peut faire référence au :

 district de Senboku dans la préfecture d'Akita au Japon ;
 district de Senboku dans la préfecture d'Ōsaka au Japon.